El distrito de Olleros se refiere a: 

 Distrito de Olleros en la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, Perú;
 Distrito de Olleros en la provincia de Huaraz, departamento de Ancash, Perú.
 Distrito de Santo Domingo de los Olleros en la provincia de Huarochiri, departamento de Lima, Perú.